Con el acrónimo UCV puede referirse a las siguientes universidades (o a sus instituciones relacionadas):

  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; 
 UCV Televisión, antiguo canal de televisión de la universidad, hoy TV+.
 UCV TV, canal de televisión digital abierta de la universidad.
 UCV Radio
 
  Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir; 
  Universidad César Vallejo
 Universidad César Vallejo Club de Fútbol
  Universidad Central de Venezuela; 
 Universidad Central de Venezuela FC
 Universidad Central de Venezuela Televisión

Siglas